Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 20 августа. Приняли участие 21 спортсмен из разных стран.
В 2016 году после перепроверки допинг-проб Сослан Тигиев был дисквалифицирован и лишён серебряной медали. МОК и Объединённый мир борьбы перераспределили награды

Медалисты

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA